Dorothy Uris, 1906-1992, pédagogue américaine ;
 Leon Uris, 1924-2003, romancier américain ;
 Uris Theatre, nom initial du Gershwin Theatre, construit à New York (États-Unis) par la société Uris Buildings Corporation.